Степа́н Па́влович Дада́ев ( — 26 апреля 1945) — гвардии старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Степан Дадаев родился  года в селе Сосновка (ныне — Башмаковский район Пензенской области) в крестьянской семье. Получил начальное образование, до войны более чем десять лет был председателем колхоза в родном селе.
8 августа 1941 года Дадаев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Место призыва: Башмаковский РВК, Пензенская обл., Башмаковский р-н. С сентября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях под Старой Руссой, Сухиничами, Жиздрой, освобождении Хотынца, Карачева, Брянска, Белорусской и Литовской ССР, форсировании Немана под Алитусом. К апрелю 1945 года гвардии старшина Степан Дадаев был стрелком и парторгом роты 17-го гвардейского стрелкового полка, 5-й гвардейской стрелковой дивизии, 8-го гвардейского стрелкового корпуса, 11-й гвардейской армии, 3-го Белорусского фронта. Отличился во время боёв в Восточной Пруссии.

Дадаев активно участвовал в боях за Кёнигсберг. Так, в одну из ночей он вместе со своим взводом ворвался в дом, занятый войсками противника, и очистил его. В том бою в общей сложности было уничтожено более 60 солдат и офицеров противника, захвачено большое количество трофеев.

Подвиг 

Особенно Степан Дадаев отличился в ходе Восточно-Прусской наступательной операции, при взятии города-крепости Кёнигсберг (ныне Калининград), военно-морской базы Пиллау, при форсировании пролива Зеетиф и захвате плацдарма на косе Фрише-Нерунг.

В ночь с 25 на 26 апреля Дадаев одним из первых переправился через пролив, соединяющий Балтийское море с Калининградским заливом, на Балтийскую косу. Он принял активное участие в отражении четырёх вражеских контратак. В бою Дадаев был ранен в руку и ногу, но продолжал сражаться. Погиб в том бою. Похоронен в городе Балтийске Калининградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии старшина Степан Дадаев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

В честь Дадаева названы улицы в Калининграде, Балтийске и деревне Сосновка.

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 На Балтийской косе в месте высадки десанта установлен памятный знак 26 Героям Советского Союза.
В Калининграде и Балтийске названы улицы именем Дадаева.

Примечания

Литература 
 
 Зайцев А. Д.,Рощин И. И.,Соловьёв В. Н. Зачислены навечно. Кн. 1. М.: Политиз, 1990.
 Павловский О. П. Достоин бессмертия. Калининградское кн.изд., 1985.
 Рощин И. И., Сеньков И. С. Парторги военной поры. — М.: Политиздат, 1983.
Источники информации:
 Березняк, Н. Г. Герои Советского Союза узбекистанцы / Н. Г. Березняк. Ташкент : Узбекистан, 1984. 384 с. Из содерж.: [С. П. Дадаев.]. С. 88.
 Дадаев Степан Павлович // Дриго, С. За подвигом подвиг : о Героях Советского Союза участниках боев в Восточной Пруссии / С. Дриго. Калининград, 1977. С. 112
 Навечно в строю. М. : Воениздат, 1957. Кн. 1. Из содерж.: [С. П. Дадаев].С. 3-14.
 Навечно в строю : альбом. Вып. 1. М. : Воениздат, 1971. Из содерж.: [С. П. Дадаев]. С. 128.
 Павловский, О. Достоин бессмертия : героич. хроника. Калининград, 1985. 335 с. Из содерж.: [С. П. Дадаев]. С. 157—162, 254—255, 286—290, 319.
 ощин, И. И. Парторги военной поры / И. И. Рощин, И. С. Сеньков. М. : Политиздат, 1983. 350 с. Из содерж.: Дадаев С. П. С. 95-103.
 Степан Павлович Дадаев // Зайцев, А. Д. Зачислен навечно / А. Д. Зайцев, И. И. Рощин,
 В. Н. Соловьев. М., 1990. С. 178—180.
Тулинов, Ф. Навечно в строю / Ф. Тулинов // Герои и подвиги. Саратов ; Пенза, 1966. Кн. 1. С. 80-84.
 Тулинов, Ф. Парторг Степан Дадаев / Ф. Тулинов // Навечно в строю. М., 1959. С. 3-14.
 Гвардии старшина С. П. Дадаев зачислен навечно в списки Н-ской части // Красная звезда. 1957. 7 февр.
 Синякин, А. Жизнь, отданная Родине / А. Синякин, Л. Михайлов // Пенз. правда. 1957. 6 июля.
 Синякин, А. На родине героя : [вечер памяти] / А. Синякин // Пенз. правда. 1960. 6 марта.
 Курочкин, В. Слава героев не умирает / В. Курочкин // Ленинское знамя. 1965. 22 апр.
 Низкий поклон героям // Ленинское знамя. 1965. 8 мая.
 Дадаев С. П. Герой Советского Союза // Пенз. правда. 1967. 4 янв.
 Бердников, В. Навечно в строю / В. Бердников // Ленинское знамя. 1975. 22 марта.
 Телешенко, А. В громах Курской битвы / А. Телешенко // Пенз. правда. 1993. 13 июля.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Участники штурма Кёнигсберга
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Умершие в Калининградской области
Похороненные в Калининградской области